Émile Bertaux ist der Name folgender Personen:

* Émile Bertaux (Verleger) (1840–1903), französischer Landkarten- und Globenverleger
 Émile Bertaux (Politiker) (1843–1911), belgischer Politiker, Bürgermeister und Abgeordneter
 Émile Bertaux (Kunsthistoriker) (1869–1917), französischer Kunsthistoriker